Christophe Rinero (1973 -), coureur cycliste français ;
 Elio Rinero (1947 -), joueur italien de football.